Гавази (, ghawāzī, единственное число — , ghāziya, в переводе с арабского — «завоеватели», подразумевается завоевание души аудитории, «чужеземцы») — особая группа уличных эротических танцовщиц в Египте, принадлежащая к восточной ветви цыган Дом. Многие из гавази занимались проституцией под прикрытием танцев. Стиль танца гавази считается родоначальником европейского представления о танце живота.

Происхождение 

Дом — одна из шести основных больших этнических групп цыган. Территория проживания этой ветви — арабоязычные страны, Турция, Иран, Ирак, Кипр, Закавказье, Средняя Азия, Израиль. Одна из самых малоизученных цыганских ветвей. Дом и гавази попали в Египет через Сирию, возможно, в достаточно позднее время. Сами гавази называли себя «барамика» (бармаки, барамка), утверждали, что ведут свой род от семьи, члены которой одно время были приближёнными, а затем жертвами  халифа Харун ар-Рашида, семья эта упоминается в нескольких сказках «Тысячи и одной ночи». В XIX веке высказывались необоснованные документами предположения, что гавази — потомки танцовщиц, развлекавших древних фараонов Египта, проводились аналогии между изображениями той эпохи и танцами гавази. 

В крупных городах гавази обычно занимали часть квартала, отведённого публичным женщинам. Их выступления были запрещены в 1834 году Мухаммедом Али Египетским. После этого они поселились в Южном Египте. Часть гавази осталась в Каире, выдавая себя за альмей. 

Первое достоверное упоминание о Гавази датировано только XVIII веком. Одной из причин недостатка данных о гавази является влияние ислама. C религиозной точки зрения их раскованные и откровенные танцы  вызывали сомнение, хотя и делались богословские попытки оправдать их существование. Первые изображения гавази, сохранившиеся до нашего времени, были сделаны европейскими путешественниками в середине XIX века, однако чаще всего европейцы принимали их за альмей и под этим названием они фигурируют на картинах. Танец живота упоминается в связи с гавази с 1860-х годов. Со второй половины XIX века дошло большое количество фотографий гавази, сделанных европейцами.

Существовало небольшое количество молодых мужчин-исполнителей под названием «хавали» (кhawals). Среди хавалей были египтяне, которые изображали гавази, переодеваясь в женскую одежду, и их танец. Связано это было с убеждением, что в танцах гавази нет ничего непристойного, за исключением того, что женщине не подобает появляться перед мужчинами с открытым лицом. Юноши или мальчики, во всём походящие на хавалей (одеждой, манерой держаться, внешностью) и танцующие танцы гавази, назывались «гинк». Они принадлежали к этническим меньшинствам Египта и подчёркивали наиболее эротические элементы танца. Часть гавази не принадлежала к цыганам, но называлась так из-за специфических танцев, которыми зарабатывали на жизнь.

По ряду причин: усиление исламского фундаментализма, сложная экономическая ситуация, которая не позволяет тратить крупные средства на традиционные праздники, сильное влияние западной культуры, в настоящее время традиции гавази исчезают. Различаются стили Верхнего и Нижнего Египта. Наиболее выдающиеся с художественной точки зрения танцовщицы принадлежат к этническим меньшинствам Науар, Халаб и Бахлаван, проживают в Верхнем Египте. Их танцы сопровождают барабаны и мизмар (инструмент, похожий на гобой и звучащий как труба). В настоящее время хорошо известна семья гавази Банат Мазин (Banat Mazin), принадлежащая к Науар, обосновавшаяся в Луксоре и получившая широкую известность танцами в 1960—70-е годы. Многие специалисты считают, что семья Мазин является единственной семьёй, практикующей подлинные танцы гавази, так как традиция их исполнения там никогда не прерывалась и не испытывала серьёзного внешнего влияния.

Особенности танца 

Гавази выступали на религиозных и других народных празднествах (при этом обычно разбивали палаточный лагерь), но чаще выступали в будние дни на улицах крупных городов перед собравшейся толпой. Во время торжественных семейных праздников их приглашали в богатые дома для увеселения приглашённых, но не допускали в дом и тем более в гарем. Гавази исполняли свои танцы во дворе или перед дверями дома. 

Гавази не закрывали лица на улицах. Их танцы были направлены на возбуждение чувственности у аудитории, часто они сопровождали своё выступление пением. Танцовщиц сопровождали музыканты с камангой (или с ребабом) и таром, либо с дарбукой и зуммарой (или с замром). Исполнительницей на таре чаще всего была старуха. Главная роль в семье и выступлении  перед публикой гавази отводилась женщине, мужчина обычно исполнял обязанности слуги, сводника, аккомпаниатора. 

Британский путешественник и востоковед Эдвард Уильям Лейн писал о костюмах гавази в первой трети XIX века:

«На улице гавази танцуют в одежде, какую обычно носят женщины среднего сословия у себя дома в гареме, то есть в йяляке или антари и шинтиян — все из красивых тканей… 

У некоторых костюм состоит из кисейного туба, надетого поверх рубашки, шинтиян и тархи из муслина или крепа. Все они носят массу украшений: бусы, ручные и ножные браслеты, цепочки из золотых монет вокруг головы и часто кольцо в носу; гавази обязательно красятся хной и кухлем». 
В костюмах Гавази прослеживается связь с народным турецким костюмом, связано это с тем, что Египет входил в состав Османской Империи с 1517 по 1805 год (а формально — до 1914 года).

Галерея

Примечания

Литература 
 Edwina Nearing. Khairiyya Mazin Struggles to Preserve Dying Tradition of Ghawazi Dance in Egypt. Cairo, May 1996. Snakeskin.

Танец живота
Профессии
Музыкальные профессии
Гарем
Интимные отношения
Проституция
Виды проституции
Уличная культура
Культура Египта